Anglès (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
Anglès (Tarn), een gemeente in het Franse departement Tarn